Чемпионат Израиля по баскетболу среди женщин 2013/2014 годов являлся 56 сезоном Дивизиона «1» — высшего женского баскетбольного дивизиона Израиля. Во второй раз чемпионом стала команда из Ашдода «Маккаби Бнот»

Регламент 
Турнир проводится в два этапа

1) регулярный сезон — разыгрывался в два шага, сначала 9 команд с 28 октября 2013 года по 24 марта 2014 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде. Затем команды разбиваются на 2 группы: с 1-го по 5-е место и с 6 по 9-е место и играют между собой в один круг.

2) плей-офф — четыре лучшие команды «регулярки» образуют сетку, начиная с полуфинала. Серии проходят до трёх побед.

Участники 
Израильские клубы отказались участвовать в европейских клубных турнирах.

Регулярный сезон

Плей-офф

Полуфинал

ФИНАЛ

Итоговое положение 

   Элицур (Р) 
 3.  Электра
 4. Маккаби (Р-Г) 
 5.  Хапоэль (Р-Ц)
 6. Бнот 
 7. Элицур (Х) 
 8. Элицур (Н)
 9. Хапоэль (П-Т)

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира
  Элисон Хайтауэр («Элицур (Р)»)
  Кэндис Уиггинс («Маккаби Бнот»)
  Карима Христмас («Маккаби (Р-Г)»)
  Дэниель Адамс («Маккаби Бнот»)
  Тиффани Джексон («Маккаби Бнот»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионат Израиля по баскетболу среди женщин
2013 год в баскетболе
2014 год в баскетболе
Спорт в Израиле в 2013 году
Спорт в Израиле в 2014 году